Chaldaea bzw. Chaldäa oder Chaldaia ist:

 der Name zweier antiker Landschaften, siehe Chaldäa
 ein Asteroid, siehe (313) Chaldaea